Mors dag kan henvise til:

 Mors dag – mærkedag
 Mors dag (film fra 2005) – dansk kortfilm fra 2005 instrueret af May el-Toukhy
 Mors dag (film fra 2012) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Jonas Kvist Jensen